Nybelinella är ett släkte av fiskar. Nybelinella ingår i familjen Aphyonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormfiskartade fiskar
Nybelinella